Сен-Ремі́-о-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на північ від Парижа, 90 км на захід від Лілля, 65 км на захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Ремі-о-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ремі-о-Буа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ремі-о-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале